Кхаси (народ) — народ, основное население штата Мегхалая (Индия).
 Кхаси (язык) — язык народа кхаси.
 Кхаси (горы) — горный район в Индии